Alberto Pellegrini – schermidore paralimpico italiano
 Alberto Pellegrini – schermidore italiano